Dueto
 Arquivo Duetos 1 — álbum de Zeca Baleiro
 Arquivo Duetos 2 — álbum de Zeca Baleiro
 Duetos (álbum de Amado Batista)
 Duetos (álbum de Ivete Sangalo)
 Duetos (álbum de Jane Duboc)
 Duetos (álbum de Luan Santana)
 Duetos (álbum de Renato Russo)
 Duetos (álbum de Wesley Safadão)
 Chico Buarque – Duetos
 Roberto Carlos: Duetos
 Duetos 2 — de Roberto Carlos

Duetos (álbum de)